— железнодорожная станция на линии Тодзай расположенная в специальном районе Синдзюку, Токио. Станция обозначена номером T-05. Была открыта 23-го декабря 1964-го года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
Две платформы бокового типа и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Кагурадзака